Jan Dobrowolski (ur. 12 października 1871) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 23 pp i XII BP
 Jan Dobrowolski (1886–1958) – polski botanik i farmaceuta
 Jan Dobrowolski – polski profesor nauk chemicznych (tytuł nadany w roku 1974; specjalności: chemia nieorganiczna i analityczna, chemia pierwiastków rzadkich)
 Jan Wincenty Dobrowolski – polski profesor nauk biologicznych  (tytuł nadany w roku 1998; specjalności: biotechnologia środowiskowa, ekologia człowieka, ekologia ogólna, ekotoksykologia)
 Jan Czesław Dobrowolski – polski profesor nauk chemicznych (tytuł nadany w roku 2011; specjalność: chemia fizyczna)
 Jan Fryderyk Dobrowolski (ur. 9 lipca 1944) – polski muzyk

Przypisy